Игнатьев, Николай Дмитриевич:
 Игнатьев, Николай Дмитриевич (1809—1873) — московский юрист, действительный статский советник.
 Игнатьев, Николай Дмитриевич (1876—1942) — советский историк литературы, библиограф и библиотековед.
 Игнатьев, Николай Дмитриевич (род. 1959) — российский актёр. Заслуженный артист Российской Федерации.